Chandur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Chandur, Amravati, Maharashtra, 
 Chandur, Chandrapur, Maharashtra, 
 Chandur, Telangana, Medak, 

Robotskapade Indienförgreningar